

Anno 
 603 o 603 a.C.

Codici 
 603 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bothkamp, nello Schleswig-Holstein, regione tedesca

Matematica 
603 – numero